Kjell Nordström kan syfta på:

 Kjell Nordström (1920–2008), militär.
 Kjell Nordström (född 1949), politiker.
 Kjell A. Nordström (född 1958), företagsekonom och författare.